Гюнтерслебен () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург.  Население составляет 4398 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,05 км². Официальный код  —  09 6 79 142.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии